Blasjtica (makedonska: Блаштица) är ett vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Kavadarci, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Blasjtica ligger vid sjön Tikvesjko Ezero.

Omgivningarna runt Blasjtica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Trakten runt Blasjtica är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vattendrag i Opsjtina Kavadarci